Эуцеры () — род пчёл из трибы Eucerini семейства Apidae.

Распространение 
Палеарктика.
В Европе около 80 видов. Для СССР указывалось около 50 видов (Радченко, Песенко, 1994).

Описание 
Усики самцов очень длинные. Собирательные волоски образуют так называемую корзинку. Гнездятся в земле. Ряд видов - важные опылители люцерны.

Классификация 
Более 200 видов.

Список видов

Примечания

Литература 
 Радченко В. Г. Гнездование пчел Anthophora caucasica Rad. и Eucera pusilla Mor. (Hymenoptera, Anthophoridae) в Бадхызе // Энтомол. обозр. 1986. Т.65, вып.2. С.301-303.
 Ситдиков A. A., Песенко Ю. А. Подродовая классификация пчел рода Eucera Scopoli (Hymenoptera, Anthophoridae) со схемой филогенетических отношений между подродами // Труды Зоол. инта АН СССР. 1988. Т.175. С.75-101.
 Banaszak, J. & P. Rasmont. 1994: Eucera Scopoli nouvelles pour la France (Hymenoptera, Anthophoridae). Bull. Soc. ent. Fr., 99(2):165-168.
 Tkalcu, B. 1984: Systematisches Verzeichnis der westpaläarktischen Tetralonia- und Eucera-Arten, deren Männchen als Blütenbesucher verschiedener Ophrys-Arten festgestellt wurden. Mit Beschreibung neuer Taxa (Hymenoptera: Apoidea). Nova Acta Regiae Societatis Scientarum Upsaliensis, Serie V:C, 3: 57-77.

Ссылки 
 www.biolib.cz

Пчёлы настоящие
Роды пчёл